На этой странице приведен список фильмов снятых в киностудиях «Пате»



1897—1900

1897 
 Прибытие царя в Париж
 Дама Мальгаш
 Каменщики за работой
 Раздевание модели
 Ныряльщики
 Прачка на лугу
 Спор
 Охотники на лошадях
 У парикмахера
 Исследователь Андре на Северном полюсе

1899 
 Дело Дрейфуса / L’affaire Dreyfus

1900 
 Немой меломан / (акт. Фернан Зекка)
 Фантастический ныряльщик / Fantastic Diver (реж. Фернан Зекка)

1901—1910

1901 
 Блудный сын / режиссёр Фернан Зекка
 Убийство Мак-Кинли / режиссёр Фернан Зекка
 История одного преступления / Histoire d’un crime
 Освоение воздуха / À la conquête de l’air (режиссёр Фернан Зекка)
 Подводная драма / Un drame au fond de la mer (режиссёр Фернан Зекка)
 Дети капитана Гранта / Les enfants du capitaine Grant (режиссёр Фернан Зекка)

1902 
 Катастрофа на Мартинике / La Catastrophe de la Martinique
 Идиллия в туннеле / Une idylle sous un tunnel
 Через замочную скважину
 Нескромная банщица
 Кот в сапогах
 Дело Дрейфуса / L’affaire Dreyfus

1903 
 Жертвы алкоголизма / Les Victimes de l’alcoolisme
 Жизнь игрока / режиссёр Фернан Зекка
 Стачка / режиссёр Фернан Зекка
 Смерть папы Льва XIII
 Восшествие на престол папы Пия X
 Убийство сербской королевской фамилии
 Резня в Македонии
 Гибель «Петропавловска» на рейде в Порт-Артуре

1904 
 Убийство министра Плеве
 История одной любви
 Маленькие браконьеры
 Дочь браконьера
 Руже-браконьер
 Драма в воздухе / Un Drame dans les Airs (режиссёр Гастон Велль)

1905 
 Жизнь и страсти Иисуса Христа / La Vie et la passion de Jésus Christ
 Мальчик с пальчик
 Буаро переезжает / Андре Дид
 Революция в России. События в Одессе / La Revolution en Russie (режиссёр Нонге, Люсьен)
 Вальс на потолке / режиссёр Гастон Велль
 Мечта о луне / Rêve à la lune
 Убийство великого князя Сергея
 Кровавое воскресенье
 В чёрной стране / Au pays noir
 Жизнь Полишинеля / The Life of Polichinelle (акт. Макс Линдер)
 Поджигатели
 Парижские апаши
 Похититель велосипедов / The Bicycle Thief (реж. Андре Эзе)
 Десять жен на одного мужа / Dix femmes pour un mari (режиссёр Фернан Зекка, Люсьен Нонге, Жорж Гато; акт. Макс Линдер)
 Али-баба и 40 разбойников / Ali Baba et les quarantes Voleurs (режиссёр Секундо Де Шомон)

1906 
 Настойчивый ухажер, или Господин, который преследует женщин / Андре Дид
 Сын дьявола / режиссёр Лепин
 Возраст любви / режиссёр Лепин
 Собаки-контрабандисты / режиссёр Лепин
 Погоня за париком / режиссёр Лепин
 Тото Гатсос / режиссёр Лепин
 На каторге / режиссёр Лепин
 Закон прощения
 Дочь звонаря
 Голос совести
 Жена борца

1907 
 Дело Дрейфуса / L’affaire Dreyfus
 Хороший хозяин и плохой работник
 Буаро в обучении / Андре Дид
 Наша фанфара участвует в соревновании / Андре Дид
 Буаро переезжает / Андре Дид
 Первые шаги шофёра / Андре Дид
 Золушка / Cendrillon (режиссёр Альбер Капеллани, Фернан Зекка)
 Ужасная тревога
 Малыш Жюля Верна / Petit Jules Verne

1908 
 Москва под снегом
 Арлезианка / L’Arlésienne
 Дисциплина и человечность
 Свадьба Буаро / Андре Дид
 Буаро поел чеснока / Андре Дид
 Первые шаги щеголя / Андре Дид
 Чудесный платок / Андре Дид
 Дюжина свежих яиц / Андре Дид
 Ученик архитектора / Андре Дид
 Человек-обезьяна / Андре Дид
 Западня / (режиссёр Альбер Капеллани)
 Убийство герцога Гиза / The Assassination of the Duke of Guise

1909 
 Жанна Дарк / Jeanne d’Arc(режиссёр Альбер Капеллани)
 Путешествие к центру земли / Viaje al fondo de la Tierra (режиссёр Секундо Де Шомон)
 Путешествие на Луну / Excursion sur la Lune (режиссёр Секундо Де Шомон)

1910 
 Фальшивомонетчики
 Аталия / Athalie

1911—1920

1911 
 Макс — жертва хинина / Max victime du quinquina
 Сон в летнюю ночь

1912 
 Наполеон
 серия Сцены суровой жизни / режиссёр Фернан Зекка и Лапренс
 Макс — законодатель мод / Max lance la mode
 Макс — преподаватель танго / Max professeur de tango

1913 
 Отверженные / Misérables (режиссёр Альбер Капеллани)
 Эпизод 1 / Époque 1: Les Jean Valjean (режиссёр Альбер Капеллани)
 Эпизод 2 / Époque 2: Les Fantine (режиссёр Альбер Капеллани)
 Эпизод 3 / Époque 3: Les Cosette (режиссёр Альбер Капеллани)
 Эпизод 4 / Époque 4: Les Cosette et Marius (режиссёр Альбер Капеллани)
 Жерминаль / Germinal (режиссёр Альбер Капеллани)
 Макс — виртуоз / Max virtuose

1914 
 Опасные похождения Полины / The Perils of Pauline

1915 
 Похождения Элен / The Exploits of Elaine
 Скрюченная рука
 Тень-защитница
 Тайна двойного креста
 Семь жемчужин / (акт. Леон Бари)
 Вашингтонская почта / (акт. Пирл Уайт)

1919 
 Я обвиняю / J’accuse!

1921—1930

1921 
 Три мушкетёра / Les Trois Mousquetaires

1923 
 Верное сердце / Coeur fidèle 
 Наконец в безопасности / Safety Last!

1931—1940

1934 
 Последний миллиардер / Le Dernier milliardaire

1941—1950

1945 
 Дети райка / Les Enfants du Paradis

1951—1960

1958 
 Отверженные / Les Miserables

1971—1980

1979 
 Город в огне / City On Fire

2001—2010

2005 
 Завтрак на Плутоне / Breakfast on Pluto

2006 
 Королева / The Queen
 Полный облом / Big Nothing

2007 
 Добро пожаловать к ш’тям / Bienvenue chez les Ch’tis

2008 
 Лол / LOL: Laughing Out Loud

2010—2020 

 2010 : Camping 2 / IMDB: Camping 2
 2010 : Tout ce qui brille / Всё то, что сверкает
 2010 : Océans / Океаны (фильм)
 2010 : The Ghost Writer / Призрак (фильм, 2010)
 2010 : L’Illusionniste / Иллюзионист (мультфильм)
 2010 : L’Italien / Итальянец (фильм, 2010)
 2010 : Bright Star / Яркая звезда
 2010 : Protéger et Servir / IMDB: Protéger & servir
 2010 : Miral / IMDB: Miral
 2010 : Mr. Nobody / Господин Никто (фильм, 2009)
 2012 : Sur la piste du Marsupilami / IMDB: HOUBA! On the Trail of the Marsupilami
 2013 : Alceste à bicyclette / IMDB: Bicycling with Molière
 2013 : Turf / IMDB: Turf
 2013 : Zaytoun / IMDB: Zaytoun
 2013 : Jappeloup / IMDB: Jappeloup
 2013 : Des gens qui s'embrassent / IMDB: It Happened in Saint-Tropez
 2013 : La Cage dorée / IMDB: The Gilded Cage
 2013 : Trance (film) / Транс (фильм)
 2013 : La grande bellezza / Великая красота
 2013 : La Marque des anges / IMDB: The Mark of the Angels — Miserere
 2013 : Marius / IMDB: Marius
 2013 : Fanny / IMDB: Fanny
 2013 : Rock the casbah / IMDB: Rock the Casbah
 2013 : Au bonheur des ogres / IMDB: The Scapegoat
 2013 : Attila Marcel / IMDB: Attila Marcel
 2013 : Quai d’Orsay / IMDB: The French Minister
 2013 : Zulu / IMDB: Zulu
 2013 : Mandela : Un long chemin vers la liberté / Долгий путь к свободе (фильм)
 2014 : La Belle et la Bête / Красавица и чудовище (фильм, 2014)
 2015 : Papa ou Maman / Любовь вразнос

Год не известен 
 Отравительница / режиссёр Альбер Капеллани
 Король веселится / режиссёр Альбер Капеллани
 Ромео / режиссёр Босетти, Ромео
 Золушка / режиссёр Викторен Жассе
 Размягчение твердых тел / режиссёр Секундо Де Шомон
 Лесной царь / режиссёр Секундо Де Шомон
 Совесть священника
 Месть алжирки
 Иосиф прекрасный и его братья
 Ловкий скульптор
 Дом с привидениями

Списки фильмов по студиям